Palazzo Carafa puede referirse a:
 Palazzo Diomede Carafa, palacio monumental de Nápoles, Italia
 Palazzo Carafa di Maddaloni, palacio monumental de Nápoles, Italia
 Palazzo Carafa di Montorio, palacio monumental de Nápoles, Italia
 Palazzo Carafa della Spina, edificio monumental de Nápoles, Italia